Hiltl fait notamment référence à :

Patronyme 

  (1877-1969), tailleur et couturier allemand, fondateur et créateur de la chaîne suisse alémanique de restaurants végétariens Hiltl

Établissement  

 chaîne suisse alémanique de restaurants végétariens Hiltl